Алесандру Бенга (роден на 15 юни 1989 г. в Брашов, Румъния) е румънски футболист, защитник, който играе за Ботев (Пловдив).

Статистика по сезони

Източници 

Румънски футболисти
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Родени в Брашов